Parry je anglické jméno:

 Dick Parry (* 1942), britský saxofonista
 Charles Christopher Parry (1823–1890), americký botanik a horolezec,
 Joseph Parry (1841–1903), velšský hudební skladatel
 William Parry (1790–1855), britský polárník

podobné jméno
 Perry